Pierzchnica – miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Pierzchnica
 Pierzchnica – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Środa Wielkopolska
 Pierzchnica – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim
 Pierzchnica – dawna gromada w powiecie buskim w województwie kieleckim